Атоналиско има више значења:

 Атоналиско (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Атоналиско (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атоналиско (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Атоналиско (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику